Sovjet Top Liga 1936 (voorjaar)
 Sovjet Top Liga 1936 (najaar)